Zure kers, een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae)
Kriek (bier), een Belgische biersoort van spontane gisting met zure kersen
Kriek (Ingelmunster), dorp van de gemeente Ingelmunster